Мхитаря́н () — армянская фамилия, производная от имени  (, Mkhit’ar) со значением «утешение».

Известные носители 
 Мхитарян, Амазасп (род. 1950) — армянский художник.
 Мхитарян, Анаид Хачатуровна (род. 1984) — российская дзюдоистка.
 Мхитарян, Анаит (род. 1969) — армянская оперная певица.
 Мхитарян, Армен Ашотович (род. 1961) — армянский общественный и политический деятель.
 Мхитарян, Аршак Гарменович (род. 1960) — депутат армянского парламента.
 Мхитарян, Аслан Камоевич (род. 1947) — армянский архитектор.
 
 Мхитарян, Генрих Гамлетович (род. 1989) — армянский футболист.
 Мхитарян, Гор (род. 1973) — армянский рок-музыкант.
 Мхитарян, Кристина (род. 1988) — российская оперная певица.
 Мхитарян, Мехак Нерсикович (род. 1951) — армянский политический деятель и предприниматель.
 Мхитарян, Оганез Арменакович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Мхитарян, Степан Ованесович — советский архитектор.
 Мхитарян, Флора Хачатуровна (род. 1985) — российская дзюдоистка.
 Мхитарян, Екатерина Владимировна  (род. 1986) — российский дизайнер, модельер, создательница бренда KMpatterns https://vikroyki-katya-mkhitaryan.ru/.